«Кондопога» — большой десантный корабль (БДК) проекта 775 (по кодификации НАТО — Ropucha, польск. жаба), седьмой корабль в первой серии проекта.  Входит в состав 121-й бригады десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил  Северного флота ВМФ России с дислокацией в порту города Полярный Мурманской области. Корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов, способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

История 
Корабль построен на верфи Stocznia Północna («Северная Верфь») в Гданьске (Польша). Заводской номер 775/7. Закладка состоялась 4 апреля 1976 года. Спущен на воду 17 июля 1976 года. Вошёл в состав флота 30 ноября 1976 года. 23 февраля 1977 года поднят Военно-морской флаг СССР. С 1977 года назывался «БДК-182», бортовой номер 481. 

Бортовой номер неоднократно менялся: 019 (1979), 040 (1981), 014 (1987), 040 (1990), 027 (с 1994 года). 

В 1996 году был заключён договор между экипажем «БДК-182», администрацией города Кондопога и ОАО «Кондопога». 

С 9 февраля 1999 года по ходатайству командования и администрации Кондопожского района, корабль получил наименование «Кондопога». Кондопожский муниципальный район, город Кондопога, АО «Кондопожский ЦБК» оказывают материальную поддержку кораблю.

Конструкция 

БДК «Кондопога» имеет развитую кормовую надстройку. На корме имеется герметичный откидной лацпорт, нужный для погрузки техники с пирса при швартовке кормой. Танковый трюм проходит по всей длине корпуса, соединяя лацпорт и носовую аппарель, позволяющую производить десантирование амфибийной техники в море при волнении до 4 баллов.

Вооружение 
Для обстрела береговых укреплений и уничтожения живой силы противника большой десантный корабль может использовать две пусковые установки МС-73 РСЗО А-215 «Град-М» калибра 122-мм, способные вести огонь с интервалом 0,5 секунды на дальность 21 км. Из артиллерийского вооружения БДК имеет две спаренные 57-мм артиллерийские установки АК-725 с дистанционным наведением, 4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».

Радиотехническое вооружение 
Управление механизмами наведения на корабле осуществляется при помощи приборов управления стрельбой МР-103 «Барс». Для управления огнём реактивной артиллерии установлена  система управления огнём ПС-73 «Гроза». Также корабль оборудован радиолокационной станцией (РЛС) общего обнаружения МР-302 «Рубка» с дальностью действия до 100 км и двумя навигационными РЛС Р-212/201 с дальностью действия до 64 км.

Десантные возможности 

Десантовместимость:

 10 средних танков и 340 человек.
 12 единиц бронетехники и 340 человек.
 3 средних танка, 3 САУ 2С9 «Нона-С», 5 плавающих бронетранспортёров МТ-ЛБ, 4 грузовых автомашины и 313 человек.

Либо:

 вариант 1 - 13 средних (основных) танков;
 вариант 2 - 13 БТР;
 вариант 3 - 20 грузовых автомобилей;
 личный состав десанта (при всех вариантах загрузки) — 150 человек.  

Размеры грузового отсека 55 × 6,5 × 4,5 м + 40 × 4,5 × 4,5 м, масса груза — до 500 тонн. Десант размещается в нескольких кубриках и офицерских 4-местных каютах.

Тактико-технические характеристики 
Скорость: 18 узлов (~ 33 км/ч).

Дальность плавания: 6000 миль (при 12 узлах), 3500 миль (при 16 узлах). 

Экипаж: 87 человек (8 офицеров).

Водоизмещение: стандартное - 2768 тонн, полное - 4080 тонн.

Длина: 112,5 метров.

Ширина: 15 метров.

Осадка: 3,7 метра (при полном водоизмещении).

Силовая установка 
 Два дизельных двигателя 16 ZVB 40/48 «Згода-Зульцер» мощностью 9600 л. с. каждый, с системой управления типа USSG-11.1, всережимные регуляторы частоты вращения РGА-58, редукционная станция обеспечения сжатым воздухом в 0,6 МПа и 0,15 МПа.
 В качестве источников электроэнергии используются три дизель-генератора «Cegielski-Sulzer» 6А25 мощностью по 640 кВт.

Движитель
 Два гребных винта фиксированного шага (ВФШ).
 Две выдвижные кормовые вспомогательные винто-рулевые колонки (ВРК).

Служба 

Корабль принимает активное участие в учебно-боевой деятельности флота. За годы эксплуатации корабля не было допущено ни одной серьёзной аварии. 

В мае 2008 года с борта корабля осуществлена высадка морского десанта на необорудованное побережье для слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ. 

В 2009 году БДК «Кондопога» в составе соединения кораблей под руководством начальника штаба соединения капитана 1-го ранга Алексея Комарова принял участие в оперативно-стратегических учениях «Ладога-2009». С корабля была произведена высадка морского десанта 61-й бригады морской пехоты численностью до 500 человек  на необорудованное побережье Баренцева моря. 

Осенью 2011 года прошёл плановый ремонт. 

С 10 июля по 29 августа 2012 корабль участвовал в командно-штабных учениях войск Западного военного округа, выполнял задачи в районах Баренцева, Норвежского и Северного морей, в Атлантическом океане, а также в различных районах Средиземного моря совместно с кораблями и судами Балтийского, Черноморского и Северного флотов под единым командованием, которое осуществлял командующий Кольской флотилией разнородных сил контр-адмирал Владимир Касатонов с борта БДК «Георгий Победоносец». Поход продолжался более полутора месяцев, корабли прошли более 10 тысяч морских миль. Основной задачей отряда была отработка совместных действий в различных морских театрах в составе объединённых межфлотских группировок. 

В апреле 2013 года в Баренцевом море на БДК «Кондопога» проведено показательное занятие по методике приёма курсовых задач при действиях одиночного корабля в море под руководством командующего Северным флотом адмирала Владимира Королёва. 

В сентябре 2013 года корабль в составе отряда боевых кораблей Северного флота совершил переход Северному морскому пути до Новосибирских островов и выполнил учебно-боевые задачи в соответствии с планом МО РФ. За время похода корабли отряда преодолели более 4000 морских миль,действовали в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях. На обратном следовании принял участие в масштабных учениях сил Северного флота под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Виктора Чиркова.

В 2013 годы БДК «Кондопога» и «Оленегорский горняк» выполнили первую высадку морского десанта на остров Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых.

В сентябре 2014 года в очередном походе в составе кораблей и судов Северного флота в Арктику участвовал в осуществлении высадки морского десанта на Новосибирские острова. 

В 2014 году БДК «Кондопога» и «Георгий Победоносец» доставили морских десантников и военную технику на остров Котельный. 

В 2015 году эти корабли приняли участие в уникальной высадке морского десанта в районе таймырского порта Дудинка на реке Енисей. Данная высадка стала началом первого межвидового тактического учения подразделений арктической бригады Северного флота и ВДВ по охране и обороне важного промышленного объекта в Арктике. Также во время арктического похода БДК «Кондопога» и «Георгий Победоносец» совершили переход по Карскому морю в штормовых условиях и произвели высадку морского десанта на архипелаге Новая Земля. 

26 июля 2015 года принял участие в военно-морском параде на День ВМФ в Североморске. 

С 10 августа 2017 в составе отряда кораблей Северного флота участвовал в походе в восточную часть Арктики. Большой десантный корабль «Кондопога» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Также экипаж БДК провёл учение по организации минных постановок, а также отработал вопросы противодиверсионной обороны при стоянке на незащищённом рейде.

Командиры БДК в разное время 

 Капитан 2-го ранга Сергей Алексеевич Головин
 Капитан 3-го ранга Вячеслав Николаевич Трусов (с июня 1996 года)
 Капитан 2-го ранга Алексей Синёв (с сентября 2011 года)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Большой десантный корабль проекта 775
 БДК проекта 775 на russianships.info
 БДК «Кондопога» на fleetphoto.ru

Большие десантные корабли проекта 775
Военные корабли Северного флота